Татья́на Серге́евна Карпако́ва, в замужестве Богданова (ок. 1812 — ) — русская балерина 1-й половины XIX века.

Биография 
В 1831 году окончила Московское театральное училище (педагог Ф. В. Гюллень-Сор). С 1824 года выступала на сцене Большого театра в дивертисментах, в детских партиях балетных спектаклей, в водевилях. В 1831-40 годах танцовщица Большого театра.

Основные партии исполняла в постановках Гюллень-Сор: Розальба («Розальба»), Фенелла («Фенелла», 1836). В различных ролях, от лирико-комедийных до трагедийных проявилось её мимическое дарование и высокой техникой.

О легкости её танца писал Сергей Аксаков.

Семья 
 Богданова, Надежда Константиновна — дочь, балерина
 М. С. Карпаков — брат, танцовщик. Его дети:
 Карпакова, Полина Михайловна (26.4(8.5).1845 — 1920) — балерина
 Карпакова Н. М. — балерина

Примечания 

Выпускники Московского хореографического училища